Geografia: Seattle (Washington), capital de ciutat l'Estat de Washington, a la costa oest dels EUA.
 Biografies: Cabdill Seattle, Seath'tl.
 Esport:
 Seattle Mariners, equip de beisbol dels EUA.
 Seattle Supersonics o Sonics, un equip de basquetbol.
 Seattle Sounders, equip de futbol:
 Seattle Sounders (NASL) (1974-1983), club de futbol de la North American Soccer League.
 Seattle Sounders (USL) (1994-2008), club de futbol de la United Soccer Leagues.
 Seattle Sounders FC (2009-), club de futbol de la Major League Soccer.
 Seattle Thunderbirds, equip d'hoquei sobre gel.